Кубок Шпенглера 1929 — 7-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1929 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  СК Берлін —  Команда Кембриджського університету — 2:1

Фінал  
  ЛТЦ Прага —  «Давос» — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0).

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1929
1929 у хокеї з шайбою